

Patronyme 

 Albert Barré (1854-1910), auteur dramatique français ;
 Alexandra Barré (1958-), kayakiste canadienne ;
 Benjamin Barré (1850-1917), personnalité de la Commune de Paris ;
 Bertrand Barré (1942-2019), physicien français ;
 Gaston Barré (1864-1944), industriel français, pionnier de l'automobile ;
 Georges Barré (1886-1970), général français ;
 François Barré (1939-), responsable d'institutions culturelles français ;
 Françoise Barré-Sinoussi (1947-), virologue française ;
 Jean Alexandre Barré (1880-1967), médecin français ;
 Jean-Baptiste Barré (1804-1877), peintre et sculpteur français ;
 Jean-Benoît-Vincent Barré (v.1732-1824), architecte français ;
 Jean-Jacques Barré (1901-1978), pionnier de l'astronautique française ;
 Jean-Louis Barré (mort en 1741), bibliophile français ;
 Jonathan Barré (1983-), réalisateur français ;
 Laurent Barré (1886-1964) cultivateur, syndicaliste et homme politique québécois  ;
 Léo Barré (2002-), joueur français de rugby à XV ;
 Louis Barré (1799-1857), angliciste, romaniciste et lexicographe français ;
 Martin Barré (1924-1993), peintre français ;
  ;
 Odile Barré (1962-), skipper française ;
 Pascal Barré (1959-) athlète français ;
 Patrick Barré (1959-) athlète français ;
 Pierre-Emmanuel Barré (1984-), humoriste français ;
 Pierre-Yves Barré (1750-1832), vaudevilliste français ;
 Raoul Barré (1874-1932), réalisateur, animateur, caricaturiste, illustrateur, scénariste et dessinateur québécois ;
 Stéphane Barré (1970-), rameur et homme politique français ;
 Stéphanie Barré (1991-), karatéka française ;
 William Barré (c.1770-1829), interprète ayant notamment été au service de Napoléon Bonaparte.

Autres 
 Barré, un village du Burkina Faso
 Musée Henri-Barré, musée de Thouars
 Syndrome de Guillain-Barré, maladie auto-immune inflammatoire

Patronyme français